George Herbert – poeta e oratore inglese
 George Herbert, V conte di Carnarvon – collezionista ed egittologo britannico